37 км — платформа Ириновского направления Октябрьской железной дороги. Расположена на однопутном участке линии Мельничный Ручей — Невская Дубровка между платформой Теплобетонная и станцией Невская Дубровка. Находится на северной окраине посёлка городского типа Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. Имеет одну боковую высокую платформу, расположенную с правой стороны пути. Рядом расположена билетная касса. На платформе останавливаются все электропоезда. Часть ограждения отсутствует (по состоянию на май 2010 года).

Фотогалерея

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Всеволожского района
Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги